Grünheim ist der deutsche Name von Orten in Polen sowie Russland:
in Polen:
 Grünheim, Kreis Schubin, Posen: Skórzewo (Szubin) im Powiat Nakielski, Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Grünheim, Kreis Wongrowitz, Posen:Buszewo (Gołańcz) im Powiat Wągrowiecki, Woiwodschaft Großpolen
in Russland:
 Grünheim (bis 1893: Kackheim), Kreis Gerdauen, Ostpreußen: Kostromino (Kaliningrad) im Rajon Prawdinsk, Oblast Kaliningrad